Ханс Ионер (; ,  — , ) — швейцарский шахматист и скрипач, наряду со своим братом Паулем сильнейший национальный мастер первой половины XX века.

Вырос в Берне и Франкфурте-на-Майне, в семье с девятью детьми. С детства играл в шахматы с братом. Получил музыкальное образование как скрипач и альтист и более сорока лет играл в Оркестре Тонхалле, в течение ряда лет был концертмейстером оркестра. 52 года преподавал в Цюрихской консерватории.

Первый крупный международный шахматный успех — победа в «главном» турнире конгресса в Гамбурге (1910), давшая Ионеру звание мастера. Международный мастер (1950), проблемист. 12-кратный чемпион Швейцарии (1908—1950); стал бронзовым призёром национального первенства в возрасте 70 лет. Лучшие результаты в международных соревнованиях: Ле-Понте (1930) — 1-е; Берн (1932) — 7-8-е; Цюрих (1934) — 9-е места. В составе команды Швейцарии участник олимпиад 1927, 1931 и 1956.

Автор около 300 задач. С 1914 по 1971 гг. шахматный обозреватель газеты Neue Zürcher Zeitung.

Литература 
 Paul und Hans Johner — zwei Meister mit Musikgehör // Neue Zürcher Zeitung, 8.05.2009.

Ссылки 
 
 Личная карточка Ханса Ионера на сайте 365chess.com

Шахматисты Швейцарии
Шахматные композиторы по алфавиту
Участники шахматных олимпиад
Скрипачи Швейцарии
Академические музыканты Швейцарии